Dziesięciobój  mężczyzn – był jedną z konkurencji lekkoatletycznych rozgrywanych podczas igrzysk olimpijskich w Amsterdamie. Zawody odbyły się w dniach 4–5 sierpnia 1928 rok na Stadionie Olimpijskim. Wystartowało 38 zawodników z krajów.

Rekordy 
Tabela uwzględnia rekordy uzyskane przed rozpoczęciem rywalizacji (wyniki te zostały uzyskane przez Roberta LeGendre podczas pięcioboju).

Wyniki

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dziesięciobój